Rewe kan syfta på:
 Rewe, Devon, ort i England, Storbritannien
 Rewe (företag), tyskt företag inom handel och turism